PTU est une abréviation qui peut renvoyer à :
 Police Tactical Unit, unité de police hong-kongaise ;
 PTU (pour « Police Tactical Unit »), un film hong-kongais de 2003 ;
 Périmètre de transport urbain, ancienne notion liée au droit français remplacé en 2015 par le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ;
 Propylthiouracile, un médicament antithyroïdien ;
 PTU (approche aéronautique) (pour « Prise de terrain en U », une trajectoire d'atterrissage pour aéronefs.
 PTU : (Informatique) Plan de Tests Unitaires, l'ensemble de tests unitaires à effectuer pour valider une fonctionnalité
 PTU (aéronautique): Power Transfer Unit